Way Down East (1920), een film van D.W. Griffith
Way Down East (1935), een film van Henry King